Mændenes individuelle all-round konkurrence, også kendt som syvkamp, var en af de to gymnastikdiscipliner ved programmet for Gymnastik under sommer-OL 1908.

Disciplinerne var:
 Reck, svingende bevægelser
 Reck, langsomme bevægelser
 Barre
 Ringe, svingende
 Ringe, stationære
 Spring over hest
 Rebklatring

Resultater 
Navnene på 97 af deltagerne er kendt.

Ukendte placeringer 
51 andre gymnaster deltog men deres placering er ukendt.

Kilder 
 
 

Artistiske individuelle all-around (herrer)
Sommer-OL 1908